Övresjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övresjön, Småland, sjö i Högsby kommun,  (6,71 ha)
Övresjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (12,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn